Вальс-ле-Бен:
 Вальс-ле-Бен — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Вальс-ле-Бен — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.